Загужа́ны () — топонимы в Польше.

Населённые пункты 
 Загужаны (Велицкий повят) — село в Велицком повяте Малопольского воеводства.
 Загужаны (Горлицкий повят) — село в Горлицком повяте Малопольского воеводства.
 Загужаны (Подкарпатское воеводство) — село в Нижаньском повяте Подкарпатского воеводства.
 Загужаны (Свентокшиское воеводство) — село в Буском повяте Свентокшиского воеводства.